Пријезда II је био босански бан око 1290, и син бана Пријезде I.

Његов отац бан Пријезда I последњи пут се спомиње у повељи из 1287. године. Њоме је даровао, „уз добру вољу ... синова Степана [III], Пријезде [II] и Вука, те такође уз сагласност великаша и властеле”, једну жупу у Доњим Крајевима. Није јасно када је од 1287. до 1290. године Пријезда II постао бан. Папа је послао 1290. писмо „Степану и Пријезди бановима Босне”, a из тога се види да су браћа Стефан (III) и Пријезда II делили власт у Босни 1290. године. После тога Пријезда II се више не спомиње, а око 1300. године владар Босне био је само бан Стефан (III). За заштитника династије Котроманића сматрао се Св. Гргур (Георгије) Назиански, тј. Григорије Богослов.

Породично стабло

Референце

Литература 
 
 
 
 
 
 

Умрли 1290.
Српски владари
Котроманићи